Гранха ла Фама има више значења:

 Гранха ла Фама (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ла Фама (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику